

Codici
 PRA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto General Justo José de Urquiza di Paraná (Argentina)
 pra – codice ISO 639-2 e ISO 639-5 delle lingue pracrite

Geografia

Ghana
 Pra – fiume del Ghana

Italia
 Pra' – ex comune autonomo fino al 1926) e quartiere di Genova
 Prà – frazione di Segonzano in provincia di Trento
 Pra – frazione di Noasca nella città metropolitana di Torino
 Prà Alpesina – località turistica tagliata fra Malcesine (VR) ed Avio (TN)
 Pra di Roburent – frazione di Roburent (CN)

Russia
 Pra – fiume della Russia

Sigle
 PRA – Pubblico registro automobilistico
 PRA – Participatory rural appraisal, approccio allo sviluppo rurale basato sulla valutazione e diagnostica partecipativa di progetti e programmi
 PRA – Piano di rafforzamento amministrativo
 PRA - Piano di rischio aeroportuale

Pagine correlate
Dal Pra
De Pra

Altri progetti